ТРР — многозначная аббревиатура:
 ТРР — таль ручная рычажная
 ТРР — тест репертурных решёток
 ТРР — типоразмерный ряд
 ТРР — топливораздаточный рукав
 ТРР — тормозящие рост растения
 тр-р — трансформатор
 ТРР — труборез ручной

См. также 
 ТРРЭ — (кафедра) технологии редких и рассеянных элементов
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей